Ağcabədi ist

 ein Bezirk in Aserbaidschan, siehe Ağcabədi (Rayon)
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Ağcabədi (Stadt)